Mircea Ștefănescu se poate referi la:
 Mircea Ștefănescu (1898-1982), prozator, traducător, dramaturg și cronicar dramatic român.
 Mircea Ștefănescu (n. 1936), jucător olimpic român de polo pe apă, participant la olimpiadele din 1960 și 1964.
 Mircea Ștefănescu (n. 1968), sculptor